Seedorf kan henvise til flere artikler:

 kommuner i Tyskland
 Seedorf, Kreis Segeberg
 Seedorf, Lauenburg
 Seedorf, Niedersachsen

 kommuner i Schweiz
 Seedorf, Kanton Bern
 Seedorf, Kanton Ur
 Seedorf, Kanton Freiburg, kommunen Noréaz

 se også
 Sneedorff
 Hans Hartvig Seedorff, dansk viseforfatter og digter